Регулювання економічне
 Регулювання соціальне
 Правове регулювання
 Автоматичне регулювання

Див. також 
Регулятор
Регулювальник